Kloepfer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Christian Kloepfer (1847-1913), homme politique canadien en Ontario
 (1867-1944), écrivain et poète autrichien 
Harry Kloepfer (1897-1973), chimiste allemand
 (née en 1964), journaliste et auteure allemande
 (née en 1943), juriste allemand
 (né en 1942), spécialiste allemand du cinéma

Voir aussi
, affection cutanée de la peau et des os

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand